Организованная преступность в Узбекистане — организованные преступные группировки, действующие на территории Республики Узбекистан.

История 
Организованная преступность в Узбекистане начала активно разиваться после распада СССР. Этому развитию способствовали общественно-политический, а также экономический кризисы. В начале 1990-х годов организованные преступные группировки в Узбекистане имели более или менее устойчивые связи со своими единомышленниками, действующими на территории других государств бывшего Советского Союза. Однако, различия в политических курсах этих стран, а также разница в социальном укладе внутри них способствовали ослаблению межрегиональных связей между ОПГ. Это касалось как взаимосвязи между лидерами организованной преступности в целом, так и совместного совершения некоторых видов умышленных преступлений. Традиционно имеющие власть в криминальном мире «воры в законе» потеряли прежний контроль над отдельными регионами и над преступным бизнесом. Единственный проживавший в Узбекистане признанный и действующий «вор в законе» Юлдаш Ашуров по кличке «Жук» был фактически вытеснен более молодыми криминальными «авторитетами». Эти «авторитеты», в основном, не стремились становиться «ворами в законе»: вместо этого они предпочитали, кроме управления традиционной преступной деятельностью, ещё и вкладывать криминальные деньги и средства в легальный бизнес.

Со временем организованная преступность смогла поставить под свой контроль немалую долю прибыли как от внутренней промышленности, так и от внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Ещё одним фактором, способствовавшим развитию организованной преступности являлось то, что в то время государству приходилось активно противостоять религиозному экстремизму, фундаментализму и терроризму. Это отодвинуло на дальний план борьбу с организованной преступностью. Статья 242 УК Республики Узбекистан, предусматривающая наказание за организацию и участие в преступном сообществе (часть 1) либо организованной вооружённой группе (часть 2), стала чаще применяться к участникам религиозно-экстремистских и террористических организаций.

Пока все это происходило, узбекская мафия продолжала развиваться. Все больше представителей влиятельных родов и кланов различных регионов Узбекистана стали заниматься преступной деятельностью. Этому способствовало и то, что за годы независимости страны стерлось влияние на деятельность организованной преступности «воров в законе». Основным источником преступных доходов стала теневая экономика и коррупция. При этом ОПГ активно использовали коррупционные связи с представителями властных структур.

Современность 
По данным сайта Wikileaks, в дипломатических сообщениях бывшего посла США в Узбекистане Джона Пурнелла говорится о том, что один из руководителей криминального мира Узбекистана Салим Абдувалиев торгует государственными должностями, а на проводимых им торжествах замечены щедро одаривающие родственников Абдувалиева узбекские министры и их жены.

В одной из правительственных телеграмм Пурнелл упомянул, что вместе с заместителем министра внутренних дел Узбекистана Турсунханом Худайбергеновым Абдувалиев отвечает за кадровые вопросы, обговаривая стоимость каждой рабочей позиции и сумму своего гонорара. В документе известный ташкентский бизнесмен, меценат и покровитель спорта Абдувалиев был назван «боссом преступного мира» Узбекистана и «главарем мафии». В ещё одной телеграмме Пурнелл упомянул о тесных связях правительственных чиновников с узбекской мафией.

Узбекская наркомафия 

Узбекская наркомафия представляет собой преступные группировки, состоящие из этнических узбеков, специализирующиеся на транзите афганских наркотиков. Формирование узбекской наркомафии произошло вскоре после Афганской войны. Афганистан является одним из основных мировых экспортёров героина. После распада СССР и появления новых государств резко увеличилась прибыль от незаконной торговли героином, так как его цена повышается с каждой транспортировкой через границу любого государства. Это привело к увеличению масштабов наркотрафика через Среднюю Азию. Представители узбекской наркомафии восстановили тесную связь с преступными организациями России и Кавказа. По данным экспертов, 45—65 % транзита афганских наркотиков идет через Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан.

Хотя протяженность узбеко-афганской границы невелика (всего 137 километров), но сложные географические условия привели к образованию «окна» в районе города Термез. Пограничный участок около города Термез практически невозможно контролировать в силу сильно пересеченного рельефа местности и наличия сотен горных троп, известных лишь местным проводникам. Термезское «окно» является достаточно безопасным и в то же время коротким путём доставки афганского героина в бывшие советские республики Средней Азии. Из Термеза маршрут перевозки героина ведет через Карши, Бухару, Ургенч в столицу Каракалпакии — город Нукус и далее в Казахстан и Россию.

В начале 2000-х годов произошла определенная переориентация путей контрабанды наркотиков в соседний с Узбекистаном Казахстан — в большей степени через территорию Узбекистана, через южные границы Казахстана, Чимкент и далее в Российскую Федерацию. Если в конце 1990-х — начале 2000 года правоохранительные органы Казахстана были больше обеспокоены киргизским каналом (из Кордая в Алма-Ату), то позднее возросла контрабанда тяжелых наркотиков опийной группы (опий-сырец и героин) через территорию Узбекистана, Жибек-Жолы, через южную границу Казахстана. Крупные веса наркотиков, которые изымались в Казахстане и в России, в большинстве своем формировались в Чимкенте.

Исторически основным видом наркотиков, производимых и потребляемых в Узбекистане, являлся каннабис и его производные (листья марихуаны, гашиш и гашишное масло). Сбор дикорастущей и выращивание культурной конопли длительное время не носили товарного значения и производились для личного употребления, а также для мелкой меновой торговли. В последнее время в Узбекистане активизировалось товарное выращивание каннабиса (конопли), а также транспортная инфраструктура опийного наркобизнеса.

По оценкам специалистов, преступления, связанные с наркобизнесом, совершаются в основном в транспортных средствах, которые следуют транзитом в страны СНГ по автомобильным и железным дорогам.

Борьба с организованной преступностью 
В своё время в уголовном кодексе Узбекистана понятие «организованная преступность» было заменено на формулировку «преступное сообщество». По закону, при осуждении участников ОПГ, преступно нажитые ими средства подлежат конфискации.
В следственной практике при расследовании деятельности представителей ОПГ применение статьи 242 УК Республики Узбекистан осуществляется далеко не во всех случаях. Чаще применяется понятие соучастия, являющееся отягчающим обстоятельством при вынесении приговора судом. Фактически, в Узбекистане единая система привлечения к уголовной ответственности за организованную преступную деятельность не функционирует.

Президент Узбекистан Ислам Каримов в своей книге «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» заявил, что проблема организованной преступности наряду с проблемой «клановости и местничества» в Узбекистане существуют и представляют собой реальную угрозу безопасности страны. Эта книга была издана в 1997 году, однако на протяжении последующих 3 лет законодательный орган республики смягчил наказание за преступления, связанные со взяточничеством, организацией преступного сообщества, за должностные преступления.

В 2006 году в Чимкенте первый заместитель председателя СНБ Узбекистана и заместитель председателя КНБ Казахстана подписали совместный план мероприятий. В этом документе были определены конкретные мероприятия по разработке и пресечению деятельности наркогруппировок на территориях Казахстана и Узбекистана, выявлению наркоканалов, обмену оперативной и аналитической информацией.

Правительство Узбекистана присоединилось к ряду международных актов, в частности, к Конвенциям ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, только в 2013 году по всей стране из незаконного оборота было изъято свыше 2,3 тонны наркотических средств. В ходе операции «Черный мак-2013» было выявлено 1223 случая культивирования наркосодержащих растений на общей площади 1,04 гектара, а также уничтожено дикорастущей конопли на площади 1,54 гектара. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (сбытом, контрабандой, культивированием наркосодержащих растений, содержанием наркопритонов), составило 7680.

См. также 
 Организованная преступность в Кыргызстане

Ссылки 
 Информационное агентство «Фергана» — Wikileaks: «Босс узбекской мафии» Салим торгует государственными должностями и угощает узбекских министров 
 Чимкентский пакт. Спецслужбы Казахстана и Узбекистана договорились вместе бороться с наркобизнесом 
 Зарубежная Азия: поставка наркотиков в Россию 
 

Узбекистан
Преступность в Узбекистане